1010 puede referirse a:

 El número 1010.
 El año 1010 d. C.
 El año 1010 a. C.
 10:10, una campaña británica sobre el cambio climático.